Zjawa (rodzaj ssaka)
 Eidolon (zespół muzyczny)